Untamed is de naam van...
 diverse films:
 Untamed (1929) van Jack Conway met Joan Crawford en Robert Montgomery
 Untamed (1940) van George Archainbaud met Ray Milland en Patricia Morison
 Untamed (1955) van Henry King met Tyrone Power en Susanne Hayward
 twee achtbanen:
 Untamed (Canobie Lake Park), een stalen achtbaan van de Duitse fabrikant Gerstlauer
 Untamed (Walibi Holland), een stalen hybride achtbaan van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction